Мартин Себастьян Гальмарини (; , Сан-Исидро) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Тигре».

Карьера 
1 июля 2002 года Гальмарини подписывает первый профессиональный контракт с аргентинским «Тигре», где проводит следующие шесть сезонов. В составе клуба он выиграл в Примере B Метрополитана в 2005 году.

В 2008 году Гальмарини переходит в «Ривер Плейт», который на тот момент возглавлял Диего Симеоне. Проведя в этом клубе два года, Гальмарини возвращается в «Тигре».

Позже летом 2013 года переходит в мексиканский клуб «Атланте», где проводит один сезон, и снова возвращается в родной «Тигре».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Тигре»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Атланте»